Ulubey bezeichnet:

 einen Landkreis in der Provinz Ordu, Türkei, siehe Ulubey (Ordu)
 einen Landkreis in der Provinz Uşak, Türkei, siehe Ulubey (Uşak)